Марлин:

Фамилия 
 Марлин, Лене (род. 1980) — норвежская поп-певица и автор песен.

Топоним 
 Марлин — нефтяное месторождение в Бразилии.
 Марлин — муниципалитет в Испании.
 Марлин — город в Техасе.

Другое 
 Марлин — название некоторых рыб семейства Марлиновых (Istiophoridae).
  — американская фирма-производитель оружия.
 Марлин — марка маломерных судов.

См. также 
 Марлинский
 Марлинский (посёлок)